RL Calabria 1, Telespazio Tv, Studio 3 e Calabria Tv sono quattro dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Calabria 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..Telespazio Tv e Studio 3 appartengono a Telespazio Tv.Calabria Tv appartiene a Calabria Tv.

Copertura 
RL Calabria 1 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Calabria.Telespazio Tv è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia.Studio 3 è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Vibo Valentia.Calabria Tv è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Vibo Valentia.

Sono inoltre ricevibili tre multiplex locali siciliani:RL Sicilia 1 è una rete di primo livello disponibile nella provincia di Reggio CalabriaTgs è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Reggio CalabriaCominvest è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Reggio Calabria

Frequenze 
RL Calabria 1 trasmette sul canale 32 della banda UHF IV in tutta la Calabria.Telespazio Tv trasmette sul canale 42 della banda UHF V nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia.Studio 3 trasmette sul canale 34 della banda UHF IV nella provincia di Vibo Valentia.Calabria Tv trasmette sul canale 45 della banda UHF IV nella provincia di Vibo Valentia.RL Sicilia 1 trasmette sul canale 42 della banda UHF V nella provincia di Reggio Calabria.Tgs trasmette sul canale 22 della banda UHF IV nella provincia di Reggio Calabria.Cominvest trasmette sul canale 21 della banda UHF IV nella provincia di Reggio Calabria.

Servizi

Canali televisivi (RL Calabria 1)

Canali televisivi (Telespazio Tv)

Canali televisivi (Studio 3)

Canali televisivi (Calabria Tv)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Calabria